Walworth (Durham) — localidade em Durham (condado), Inglaterra
Walworth (Londres) — localidade na Grande Londres, Inglaterra
Walworth (Wisconsin) — localidade na Wisconsin, Estados Unidos

Desambiguações de topônimos